Název Tupesy má více sídel:
 Tupesy, obec v okrese Uherské Hradiště
 Tupesy (Radošovice), část obce Radošovice v okrese České Budějovice
 Tupesy (Přelouč), část města Přelouč v okrese Pardubice

Externí odkazy